Ел Бронсе има више значења:

 Ел Бронсе (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Бронсе (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бронсе (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику